Любимое Бурунди () — государственный гимн Бурунди.

Был написан группой авторов под руководством католического священника Жан-Батиста Нтахокайи на музыку Марка Баренгаябо. Гимн официально был принят после обретения независимости страны в 1962 году.

Текст

См. также 
 Герб Бурунди
 Флаг Бурунди

Примечания 

Бурунди
Государственные символы Бурунди
Песни 1962 года